Закон Божий:

 В иудаизме — синоним Священного Писания иудаизма — Торы (, букв. «учение, закон»).
 В христианстве:
 совокупность догматов веры, толкований Библии;
 религиозно-ориентированная учебная дисциплина.